Станисла́в Кузнецо́в — русские имя и фамилия. Известные носители:
 Кузнецов, Станислав Владимирович (род. 1973) — казахстанский футболист.
 Кузнецов, Станислав Павлович (1937—2002) — советский футболист. Примечания